Кро́сбі () — англійське та шотландське топонімічне прізвище з давньоскандинавськими коренями і пов'язане з такими ж назвами багатьох місцевостей у Північній Англії та Південній Шотландії. Назви місцевостей походять від давньоскандинавського kross (хрест, як правило кам'яний, встановлений на узбіччі чи біля населеного пункту) і byr (огородження, поселення).

Відомі носії:

 Бінг Кросбі (; 1903—1977) — американський співак і актор кіно.
  (; 1946) — американська акторка і телеведуча.
 Кетрін Кросбі (, уроджена Олів Кетрін Грандстаф, ; 1933) — американська співачка і акторка кіно.
  (; 1959) — американська акторка.
 Саймон Кросбі (; 1955) — американський підприємець та програміст.
 Сідні Кросбі (; 1987) — канадський професіональний хокеїст.
 Фанні Кросбі (; 1820—1915) — американська поетеса, авторка євангельських гімнів.
 Флойд Кросбі (; 1899—1985) — американський кінооператор.

Примітки